Navalperal de Tormes kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Navalperal de Tormes (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Navalperal de Tormes (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar